Walram von Nassau ist der Name folgender Personen:
* Walram I. von Nassau (um 1146–1198), Graf von Nassau, siehe Walram I. (Nassau)
 Walram II. von Nassau (um 1220–1276), Graf von Nassau und Begründer der walramschen Linie des Hauses Nassau, siehe Walram II. (Nassau)
 Walram IV. von Nassau, auch Walram II. (1354–1393), Graf von Nassau-Wiesbaden-Idstein, siehe Walram IV. (Nassau-Wiesbaden-Idstein)